ONA (, оригинальная сетевая анимация) — особый формат аниме-сериалов, которые официально публикуются в сети Интернет на сайтах с поддержкой потокового видео, минуя телевидение. В частности, трейлеры и анонсы новых сериалов часто выпускаются именно в формате ONA, однако имеются отдельные произведения, которые существуют только в сетевом виде. Примером может служить сериал Nyoron Churuya-san, публикуемый компанией Kadokawa Shoten на сайте YouTube. К ONA иногда причисляют и анимацию, созданную отаку и опубликованную в Интернете.

ONA, как правило, намного короче, чем серия телевизионного аниме и иногда длится всего несколько минут.

Примеры ONA-сериалов 
 
 
 Eve no Jikan
 
 The Melancholy of Haruhi-chan Suzumiya
 Xam'd: Lost Memories
 Miru Tights Unbelievable Space Love''

См. также 
 OVA

Примечания 

Термины и понятия аниме и манги